Eltanin ist

 der Name des Sterns Gamma Draconis, siehe Etamin
 der Name eines Forschungsschiffes, siehe USNS Eltanin (T-AGOR-8)
 der Name eines Asteroiden, siehe Eltanin

Sonstiges:
 Eltanin Bay, Bucht an der Bryan-Küste des Ellsworthlands, Antarktika